Haladás történelemfilozófiai fogalom
Haladás a Magyar Radikális Párt hetilapja 1945 és 1949 között
Haladás mozi Budapest XI. kerületében (eredetileg Hunnia), a mozi ezt a nevet 1952-től bezárásáig viselte, épületében ma a Karinthy Színház működik.

Sportegyesületek
 Budapesti Haladás a Műegyetemi AFC sportegyesület neve 1951 és 1955 között (1951 és 1954 között a BEAC-cal közösen)
 Keszthelyi Haladás sportegyesület
 Nagyváradi Haladás a megszűnt Nagyváradi AC neve 1951 és 1958 között (románul: Progresul Oradea)
 Szegedi Haladás a megszűnt Szegedi EAC neve 1949 és 1956 között
 Szombathelyi Haladás sportegyesület